Тройни́к — тройной или строенный предмет:
 Тройник — разветвитель:
 Тройник — разветвитель сигнального кабеля.
 Тройник — разветвитель кабеля питания.
 Тройник — разветвитель трубопровода.
 Тройник — точка, где сходятся границы трёх тектонических плит.
 Тройник — типичный для храмовой архитектуры Русского Севера ансамбль из трёх деревянных строений: зимней церкви, летней церкви и отдельно стоящей колокольни.
 Тройник — контур диагоналей на шашечной доске.
 Тройник — тройной музыкальный альбом.
 Тройник (дриллинг) — трехствольное ружьё с двумя гладкими и одним нарезным стволом.